Декель Кейнан (; , Рош-ха-Никра, Израиль) — израильский футболист, центральный защитник клуба «Лас-Вегас Лайтс». Выступал за сборную Израиля.

Карьера

Клубная карьера 
Кейнан — воспитанник «Маккаби Хайфа». Начал выступать за клуб с сезона 2002/03.

В сезоне 2004/05 играл в аренде в «Бней Сахнин».

В сезоне 2005/06 находился в аренде в «Маккаби Нетания».

10 ноября 2007 года в матче против «Бней Иегуда» забил свой первый гол за «Маккаби Хайфа» в чемпионате Израиля.

18 августа 2010 года перешёл по свободному трансферу в английский «Блэкпул», впервые пробившийся в Премьер-лигу, подписав однолетний контракт с опцией продления ещё на один год. Дебютировал за «» 21 августа 2010 года в матче против «Арсенала», в котором вышел на замену на 37-й минуте вместо Людовика Сильвестра.

21 января 2011 года перешёл в клуб Чемпионшипа «Кардифф Сити», подписав 2,5-летний контракт. За «Кардифф Сити» дебютировал 6 февраля 2011 года в дерби Южного Уэльса против «Суонси Сити». 13 марта 2011 года в матче против «Барнсли» забил свой первый гол за «Кардифф».

21 ноября 2011 года отправился в аренду в «Кристал Пэлас» до 2 января 2012 года. Дебютировал за «Кристал Пэлас» 2 декабря 2011 года в матче против «Дерби Каунти».

22 марта 2012 года был взят в аренду «Бристоль Сити» до конца сезона. Дебютировал за «Бристоль Сити» 24 марта 2012 года в матче против «Мидлсбро».

21 сентября 2012 года покинул «Кардифф Сити» по взаимному согласию сторон, после чего вернулся в «Маккаби Хайфа» на правах свободного агента.

10 ноября 2017 года подписал контракт с американским клубом «Цинциннати» из лиги USL. Перед началом сезона 2018 был выбран капитаном команды. Во втором дивизионе США дебютировал 17 марта 2018 года в матче стартового тура сезона против «Чарлстон Бэттери». 18 июля 2018 года в матче против «Шарлотт Индепенденс» забил свой первый гол за «Цинциннати».

22 декабря 2018 года перешёл в «Сакраменто Рипаблик», подписав контракт на сезон 2019 с опцией продления на сезон 2020. За клуб из столицы Калифорнии дебютировал 9 марта 2019 года в матче стартового тура сезона против «Реал Монаркс». 10 декабря 2019 года подписал новый контракт с «Рипаблик». 26 сентября 2020 года в матче против «Рино 1868» забил свой первый гол за «Сакраменто».

14 сентября 2021 года подписал контракт с «Лас-Вегас Лайтс». Дебютировал за «Лас-Вегас Лайтс» 2 октября 2021 года в матче против «Окленд Рутс».

Международная карьера 
Кейнан представлял Израиль на уровне сборных до 19 лет и до 21 года. В составе сборной до 21 года принимал участие в молодёжном чемпионате Европы 2007.

За сборную Израиля дебютировал 2 июня 2007 года в матче квалификации чемпионата Европы 2008 против сборной Македонии. Всего сыграл за сборную 27 матчей.

Достижения 
 
  «Маккаби Хайфа»
 Чемпион Израиля: 2003/04, 2008/09
 Обладатель Кубка Израиля: 2015/16
 Обладатель Кубка Тото: 2007/08
  «Цинциннати»
 Победитель регулярного чемпионата USL: 2018

Статистика

Клубная статистика 

 Источники: Soccerway, worldfootball.net, Transfermarkt

Международная статистика 

 Источник: National Football Teams

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Израильской футбольной ассоциации

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Бней Сахнин»
Игроки ФК «Маккаби» Нетания
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Цинциннати» (2015—2018)
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»
Игроки ФК «Лас-Вегас Лайтс»